Le Chien est le titre de plusieurs œuvres différentes :

Chansons 
 Le Chien de Léo Ferré, sur l'album Amour Anarchie (1970)
 Le Chien des Wriggles, paru sur l’album Tant pis ! Tant mieux ! (2007)
 Le Chien, album de Dan Bigras, sorti en 1998.

Littérature 
 Le Chien est une nouvelle fantastique d'Ivan Tourgueniev
 Le Chien est une pièce de théâtre de Jean-Marc Dalpé
 Le Chien est une nouvelle d’Eric-Emmanuel Schmitt, adaptée en pièce de théâtre

Danse
 Le Chien  est une figure de la danse du Limousin.

Cinéma 

 Le Chien, film français réalisé par Jean-François Gallotte en 1984
 Le Chien, film français réalisé par Christian Monnier en 2007

Télévision 
 Le Chien , téléfilm français réalisé par François Chalais et diffusé en 1962.

Peinture 
 Le Chien, nom généralement donné à une peinture sans titre de Francisco de Goya.

Voir aussi 
 Le Chien jaune, film français de Jean Tarride
 Le Chien des Baskerville, roman policier anglais d'Arthur Conan Doyle
 Pif le chien, personnage de bande dessinée
 Le Chien, personnage de la bande dessinée Le Génie des alpages.
 Le Chien  d'or, légende québécoise
 Monsieur le chien, pseudonyme d'un auteur de bande dessinée